Robindon Beltrán hace referencia a varios artículos:roba bono y roba números de otros países con el fin de llenar a las lombrizes

Personas
Luis Bertrán (1526-1581), religioso y santo español de la orden de los dominicos.
Luis Beltrán (1784-1827), religioso y militar (artillero) argentino.
Luis Beltrán Guerra (1942-), abogado, profesor y político venezolano.
Luis Beltrán (Tlalnepantla, 1989-), cineasta mexicano.

Localidades en Argentina
Fray Luis Beltrán (Mendoza), provincia de Mendoza.
Fray Luis Beltrán (Santa Fe), provincia de Santa Fe.
Luis Beltrán (Río Negro), provincia de Río Negro.